Rosiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Rosowka/Розовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Rosiwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saporischschja, Rajon Rosiwka
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Rosiwka (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Rosiwka (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Jassynuwata, siehe Rosiwka (Jassynuwata)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, siehe Rosiwka (Schachtarsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe, siehe Rosiwka (Telmanowe)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Rosiwka (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Krasni Okny, siehe Rosiwka (Krasni Okny)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Rosiwka (Sarata)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Rosiwka (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Jakymiwka, siehe Rosiwka (Melitopol, Jakymiwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Nowowassyliwka, siehe Rosiwka (Melitopol, Nowowassyliwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Rosiwka (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Rosiwka (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Rosiwka (Korosten)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Rosiwka (Uschhorod)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Rosiwka (Koselez)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn, siehe Rosiwka (Hajssyn)

Siehe auch:
 Rajon Rosiwka